L'expression Empire Awards 1996 peut faire référence à :

 la  des Empire Awards, qui a eu lieu en 1996
 la  des Empire Awards, qui a eu lieu en 1997 et honora des films sortis en 1996 aux États-Unis

L'expression « Empire Awards 1995 » est donc parfois utilisée pour désigner la  des Empire Awards car elle honorait des films majoritairement sortis en 1995 aux États-Unis. Comme il s'agit de la première cérémonie, il s'agit donc de la seule expression qui ne peut pas faire référence à deux cérémonies.